Bakenberg bezeichnet:

 Bakenberg (Dranske), Erholungsgebiet in der Gemeinde Dranske, Mecklenburg-Vorpommern
 Bakenberg (Hiddensee), höchste Erhebung auf der Insel Hiddensee, Mecklenburg-Vorpommern
 Bakenberg (Mönchgut), höchste Erhebung auf der Halbinsel Mönchgut, Mecklenburg-Vorpommern

Eine  Bake ist ein festes Seezeichen und geht auf ein altfriesisches Wort zurück, das als Lehnwort im gesamten Nord- und Ostseeraum verbreitet ist. Ein Bakenberg ist somit eine Erhebung, auf der ein festes Seezeichen errichtet ist.

Siehe auch:
 Backeberg